Smolka ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Smolka (1853–1928), tschechischer Chemiker und Lehrer
 Anette Smolka-Woldan (* 1969), österreichische Tischlerin, Restauratorin und Künstlerin

 Georg Smolka (1901–1982), deutscher Historiker
 Gert Smolka (* 1955), deutscher Informatiker
 Heinz-Gerd Smolka (1940–2019), deutscher Chemiker
 Ljubow Smolka (* 1952), ukrainische Mittelstreckenläuferin
 Manfred Smolka (1930–1960), deutscher Oberleutnant
 Marcel Smolka (* 1982), deutscher Ökonom
 Martin Smolka (* 1959), tschechischer Komponist
 Miriam Smolka (* 1971), deutsche Schauspielerin
 Peter Smolka (* 1960), polnisch-deutscher Künstler

Smolka ist auch der Name eines Dorfes in der Ukraine (ukrainisch Смолка), siehe Smolka (Ort)
Smolka ist auch der Name eines Flusses in der Ukraine (ukrainisch Смолка), siehe Smolka (Fluss)